Mentone ist

 die italienische Schreibweise von Menton

einer von mehreren Orten in den Vereinigten Staaten:
 Mentone (Alabama)
 Mentone (Indiana)
 Mentone (Kalifornien)
 Mentone (Texas)

ein Ort in Australien:
 Mentone (Victoria)